Balat – historyczna dzielnica Stambułu
 Balat – wieś w Turcji, w pobliżu ruin Miletu
 Balat – wieś w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Balat – wieś w Syrii, w muhafazie Hims
 Balat – wieś w Egipcie, w muhafazie Nowa Dolina
 Balat – rzeka w Turcji